Вильясека-де-ла-Сагра () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Сагра. Занимает площадь 32 км². Население — 1 807 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 17 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Толедо